La Sauvetat, commune française du Gers
 La Sauvetat, ancienne commune française de la Haute-Loire, auj. intégrée à Landos
 La Sauvetat, commune française du Puy-de-Dôme

Voir aussi 
 
La Sauvetat-de-Savères, commune française de Lot-et-Garonne
La Sauvetat-du-Dropt, commune française de Lot-et-Garonne
La Sauvetat-sur-Lède, commune française de Lot-et-Garonne